Beaver Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Peak (Alaska)
 Beaver Peak (Shoshone County, Idaho, 1639 m)
 Beaver Peak (Shoshone County, Idaho, 1697 m)
 Beaver Peak (Sanders County, Montana, 1320 m)
 Beaver Peak (Sanders County, Montana, 2028 m)
 Beaver Peak (Nevada)